Municipio de Linden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Linden (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Linden (condado de Winnebago, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Linden (condado de Brown, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Linden (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian.